No 
Springdale (Terra Nova e Labrador)

Nos 
Springdale (Arkansas)
Springdale (Lancaster, Carolina do Sul)
Springdale (Lexington, Carolina do Sul)
Springdale (Maryland)
Springdale (Nova Jérsei)
Springdale (Ohio)
Springdale (Pensilvânia)
Springdale (Utah)
Springdale (Washington)

Desambiguações de topônimos